

Patronyme 

 Ann Rocard (1954-), auteur de récit pour enfants ;
 Francis Rocard (1957-), astrophysicien français fils de Michel Rocard ;
 Loïc Rocard (1972-), président-directeur général de TechnicAtome fils de Michel Rocard;
 Michel Rocard (1930-2016), homme politique et premier ministre français ;
 Pascale Rocard (1960-), actrice française fille d'un neveu d'Yves Rocard ;
 Yves Rocard (1903-1992), physicien français père de Michel Rocard.

Toponyme 

 Mont Rocard, volcan sous-marin de Polynésie française.

Autre 
 Prix Yves Rocard,  distinction remise par la Société française de physique

Homonymie de patronyme
Patronyme français